Freinademetz ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Freinademetz (1852–1908), katholischer Ordensmann, Chinamissionar, Heiliger
 Martin Freinademetz (* 1969), österreichischer Profi-Snowboarder